Beato ist der Familienname folgender Personen:

 Affonso Beato (* 1941), südamerikanischer Kameramann
 Felice Beato (1832–1909), italienischer Fotograf
 Gerónimo Beato (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Pietro Beato (1601–~1653), italienischer Maler
 Rick Beato (* 1962), US-amerikanischer Musiker, Songwriter, Tontechniker, Plattenproduzent und YouTuber

Beato steht für:

 Beato (Lissabon), ein Stadtteil von Lissabon